Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через тендоніт лівого коліна.

Ай Суґіяма виграла титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс з рахунком 3–6, 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2003
Тур WTA 2003